Turniej o Brązowy Kask 1997 – zawody żużlowe, organizowane przez Polski Związek Motorowy dla zawodników do 19. roku życia. W sezonie 1997 rozegrano dwa turnieje półfinałowe oraz finał.

Finał 
 8 sierpnia 1997 r. (piątek), Piła

Uwaga: Krzysztof Pecyna zastąpił Przemysława Tajcherta

Bibliografia 
 

1997
1997 w sporcie żużlowym
1997 w polskim sporcie